

Населені пункти та їхні частини
 Клосово — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Клосово — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Клосово — частина села Монтови-Мале в гміні Мілорадз Мальборського повіту Поморського воєводства
 Клосово — частина села Ромб у гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки